Lusthaus je německé označení pro letohrádek. Jako vlastní jméno se používá například u těchto letohrádků: 
 Lusthaus (Klášterec nad Orlicí), lovecký zámeček na břehu Divoké Orlice
 Lusthaus (Čížov), lovecký letohrádek nedaleko obce Lesná na území Čížova